Библиоте́карь — профессионал по обработке информации в библиотечной и информационной науках, который выполняет организацию и управление информационными услугами и материалами для всех, кому требуется эта информация. Как правило, библиотекари работают в государственных библиотеках или библиотеках высших или средних учебных заведений, начальных или средних школ, медиа-центрах, библиотеках в рамках предприятий или компаний. На западе некоторые библиотекари могут быть независимыми предпринимателями, работающими в качестве информационных специалистов, каталогизаторов, и по прочим специализированным направлениям.

В конце XIX — начале XX века на страницах Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона было дано следующее описание этой профессии:
«Библиотекарь — звание, которое встречается уже в древнейшие времена; мы видим библиотекарей в Египте, при дворе Птоломеев; в настоящее время Б. называется обыкновенно лицо, которому поручается заведование книгохранилищем или какой-либо его частью; в некоторых странах, однако, как, напр., в Германии, Б. называется исключительно то лицо, которому поручено управление всей библиотекой; лица же, заведующие отделениями библиотеки, носят разные другие названия: в Германии — Custos, Assistent, во Франции — Conservateur и т. д. С развитием библиотечного дела мало-помалу определилась та сумма качеств и знаний, которая необходима библиотекарю для успешного ведения дела; возникла наука библиотековедения, изучить которую в настоящее время можно только практически — службой в библиотеке же. От библиотекаря требуется способность к усидчивому труду, любовь к порядку, он должен знать новые языки и быть энциклопедически образованным человеком; необходимо также знание всего, что касается истории книги, книгопечатания и т. п.»

История профессии 

Первые библиотеки возникли еще до нашей эры, по большей части они были составной частью культовых, религиозных учреждений, а первыми библиотекарями были жрецы.

Знания и навыки 

Библиотекарь должен знать содержание художественной, научно-популярной, отраслевой литературы, основы проектирования культурно-массовых мероприятий, основы маркетинговых технологий продвижения культурно-массовых мероприятий, методику проведения индивидуальных бесед, формы и методы проведения конференций, выставок и т.д., правила организации и учёта библиотечного фонда. Уметь читать библиографические описания и составлять библиотечные каталоги.

См. также 
 Архивариус
 Библиография
 Избач

Примечания

Литература 

 Абрамов К. И. История библиотечного дела в России : учебно- метод. пособие для студентов, преподавателей и библиотекарей- практиков : в 2-х чч. — М. : Либерея, 2000. — 2001. 
 Володин Б. Ф. Всемирная история библиотек. — СПб.: Профессия, 2002. — 351 с., ил.
 
 Столяров, Ю. Н. Итоги развития отечественных библиотек к концу второго тысячелетия // Науч. и техн. б-ки. — 1998. — № 10. – С. 36—51.
 Талалакина О. И.'' История библиотечного дела за рубежом : учебник. — М.: Книга, 1982. — 271 с.

Ссылки 

 Первые роботы-библиотекари Чук и Гек работают в библиотеке Гайдара

 
Библиотечное дело